Муравлянка — топоним и гидроним.

Населённые пункты 
 Муравлянка — деревня в Ельниковском районе Мордовии.
 Муравлянка — село в Сараевском районе Рязанской области.
 Муравлянка — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Муравлянка — посёлок в Чучковском районе Рязанской области.
 Муравлянка — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Муравлянка — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Муравлянка — село в Кимовском районе Тульской области.

Река 
 Муравлянка — река в Тульской области, приток Дона.

См. также 
 Усть-Муравлянка